Louisiana steht für:
 Louisiana, Bundesstaat in den Vereinigten Staaten von Amerika
 Louisiana (Kolonie), ehemalige französische Kolonie im zentralen Gebiet von Nordamerika vom 16. Jahrhundert bis ins 19. Jahrhundert
 Louisiana (Missouri), Kleinstadt im US-Bundesstaat Missouri
 Louisiana (Roman), Roman von Frances Hodgson Burnett, 1880 veröffentlicht
 Louisiana Museum of Modern Art, bedeutendstes Museum für moderne und zeitgenössische Kunst in Dänemark

 Erna Woermann (Schiff, 1902) als Louisiana gebaut

Siehe auch:

 Luisiana
 Lusiana